FWH steht für:
 Friedrich Wilhelms-Hütte
 Bahnhof Groß-Umstadt Wiebelsbach (DS100-Code)
 Filled With Hate, ein deutsches Musiklabel

FwH steht für:
 Feuerwehrhaus

Abkürzung